Сла́ва — деревня Пушкинского сельсовета Добринского района Липецкой области.

Находится на левом берегу реки Плавицы. Соединена автомобильным мостом с селом Новочеркутино.
С юга примыкает к центру поселения селу Пушкино; сегодня это фактически один населённый пункт.

Была основана предположительно в XVIII веке.

Население

Примечания 

Населённые пункты Добринского района